Het Asian Club Championship 2001/02 (Aziatisch Kampioenschap voor landskampioenen) was de zeventiende van dit voetbaltoernooi. Deze editie werd, net als de zestiende editie, gewonnen door Suwon Samsung Bluewings door in de finale Anyang Cheetahs na strafschoppen te verslaan.

Wedstrijden

Eerste ronde 
 West-Azië
 De wedstrijden werden tussen 1 september en 30 november 2001 gespeeld.

|}
 *  n.g. = niet gespeeld; Al-Ahli Amman en Al-Hikma Beiroet trokken zich terug 

 Oost-Azië
 De wedstrijden werden tussen 1 september en 30 november 2001 gespeeld.

|}
 *  n.g. = niet gespeeld; vanwege de politieke onrust in Indonesië
 ** n.g. = niet gespeeld; PVFC Sông Lam Nghệ An trok zich terug

Tweede ronde 
 West-Azië
 De wedstrijden werden tussen 20 oktober 2001 en 4 januari 2002 gespeeld.

|}

 Oost-Azië
 De wedstrijden werden tussen 21 november 2001 en 5 februari 2002 gespeeld.

|}
 *  n.g. = tweede wedstrijd niet gespeeld; Saunders SC trok zich terug

Kwartfinales

West-Azië

Oost-Azië

Halve finale

Om derde plaats

Finale 

Asian Club Championship
Bekervoetbal 2001/02